Каста (гурт) — російський реп-гурт з міста Ростова-на-Дону. 
 Каста (порт. casta «рід, походження», спочатку «чиста порода», яке в свою чергу походить із лат. castus «чистий , цнотливий ».) — ендогамні спадкові замкнені
 Летиція Каста, Лети́ція Марі́ Лор Каста́ (фр. Laetitia Marie Laure Casta; * 11 вересня 1978(19780911), Понт-Одеме, Франція) — французька супермодель і акторка. 
 Каста (порода) (фр. Casta), також ор-ет-сен-жирон (фр. Aure-et-Saint-Girons) — порода великої рогатої худоби м'ясного напряму продуктивності.